La Tomba ima više značenja:
 La Tomba, Forlì-Cesena
 La Tomba, Rimini